Мастерко́ва — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Мастеркова, Лидия Алексеевна (1927—2008) — русская художница-нонконформистка.
 Мастеркова, Светлана Александровна (род. 1968) — советская и российская легкоатлетка, двукратная чемпионка Олимпийских игр.